Il singolare del torneo di tennis Toyota Princess Cup 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Monica Seles 7–5, 7–6.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Monica Seles (finale)
 Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)

 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Amy Frazier (semifinali)
 Ai Sugiyama (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toyota Princess Cup 1999